Kraina śniegu – japoński film z 1957
 Kraina śniegu – niemiecki film z 2004